IVВсеправославное совещание — совещания представителей Поместных православных церквей, проходившее с 8 по 15 июня 1968 года в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, пригороде Женевы.

IVВсеправославное совещание выработало процедуру подготовки Всеправославного собора. Было принято решение проводить подготовку Собора не Предсобором, как предполагалось, а на Всеправославных предсоборных совещаниях и на предшествующих им Межправославных комиссиях по подготовке «Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви». Кроме того было решено начать либо развивать богословский диалог с Римско-Католической, Англиканской, Старокатолической, Нехалкидонскими, Лютеранской церквами. Была положительно отмечена деятельность православных церквей во ВСЦ.

Работа совещания 
Совещания имело в своей повестке 3 темы:
 «Изучение и составление проекта, определяющего способ подготовки через межправославное сотрудничество дела Святого и Великого Собора, намеревающегося высказаться относительно тем каталога IВсеправославного Совещания».
 «Обозрение отмеченного поныне прогресса, как и дальнейшего подобающего действия, относительно вопроса отношений Православной Церкви с Церквами а)Римско-Католической, б)Англиканской, в)Старокатолической, г)Нехалкидонскими, д)Лютеранской».
 «Рассмотрение способа более систематического и более полного православного вклада в дело Всемирного Совета Церквей».

Совещание проводило свою работу как на общих заседаниях, так и в подкомиссиях по темам.

Совещание постановило «главной целью и непосредственным стремлением созыв Святого и Великого Собора Святой Православной Церкви Востока». Вместо собрания Предсобора решено было собрать к подготовке этого Собора по стадиям одно за другим Предсоборные Всеправославные Совещания. Было решено учредить Межправославную подготовительную комиссию.

Для обслуживания работы Подготовительных комиссий и Предсоборных совещаний Константинопольской Патриархии было поручено учредить в Шамбези секретариат, главой которого определено являться одному из иерархов Константинопольского Патриархата, уполномоченному докладывать Константинопольской Патриархии о результатах заседаний. Делегация Русской Православной Церкви предлагала ввести принцип ротации, то есть поочерёдного назначения Секретарем представителей разных Поместных Церквей, но это предложение не прошло. Рабочими языками Межправославных комиссий и Предсоборных совещаний были избраны греческий, русский и французский.

Совещание определило «подготовить посредством вышеуказанных органов по частям темы, записанные в каталоге IВсеправославного Родосского Совещания, после того как будет сделано по каждой из них необходимое соответствующее богословское исследование и проведена предварительная работа», при этом из Родосского каталога были выбраны 6 тем, «которые составят предмет особого богословского исследования», к разработке которых приступили Поместные Православные Церкви. Константинопольская Патриархия должна была разрабатывать тему «Источники Божественного Откровения», Болгарская Церковь — «Более полное участие мирян в богослужебной и прочих областях жизни Церкви», Сербская Церковь — «Приведение церковной дисциплины о посте к требованиям современности», Русская и Элладская Церкви — «Препятствия к браку, изучение современной практики Поместных Церквей и их церковного судопроизводства и выработка, по возможности, единообразия вышеуказанной практики для всей Православной Церкви; календарная проблема в свете решений IВселенского Собора о пасхалии и изыскание пути к восстановлению единообразного действия Церквей в этом вопросе», Румынская Церковь — «Икономия в Православной Церкви».

Было решено продолжать контакты между Поместными Православными Церквами и Римско-Католической Церковью, и проявления братской любви и взаимного уважения в целях окончательного преодоления существующих затруднений посредством плодотворного богословского, или теоретического диалога.

Специальным Межправославным богословским комиссиям по диалогу с англиканами и старокатоликами было определено «продолжить на основе составленной программы и закончить дело подготовки диалога с православной стороны», а после его завершения начать диалог с соответствующей Англиканской и Старокатолической богословскими комиссиями соответственно.

Для осуществления богословского диалога с нехалкидонскими Церквами Востока было решено образовать для этого Межправославную богословскую комиссию, которая на основе установленной соответствующей программы подготовила бы всё соответствующее для диалога с православной стороны и затем провела его с соответственной общей богословской комиссией всех нехалкидонских Церквей Востока.

Относительно участия Православия в работе Всемирного совета церквей совещание выразило «общее сознание Православной Церкви, что она является органическим членом Всемирного Совета Церквей, и твёрдое её решение, чтобы всеми имеющимися в её распоряжении средствами, богословскими и иными, внести свой вклад в прогресс всего дела Всемирного Совета Церквей».

Заседание Всеправославного Совещания закончилось торжественным богослужением 16 июня 1968 года, в Неделю Всех Святых, в храме Рождества Пресвятой Богородицы Представительства Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. Божественную литургию совершали митрополит Халкидонский Мелитон (Хадзис) (Константинопольский Патриархат), митрополит Сан-Паолоский Игнатий (Ферзли) (Антиохийский Патриархат), митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), митрополит Сливенский Никодим (Пиперов) (Болгарский Патриархат), священники и диаконы различных Поместных Церквей. Остальные участники Всеправославного Совещания, представители Всемирного совета церквей и гости молились в алтаре, на клиросе и в храме.

Участники 
 Константинопольская православная церковь
 митрополит Халкидонский Мелитон (Хадзис)
 митрополит Мирский Хризостом (Константинидис)
 архонт великий протонотариос Эммануил Фотиадис, профессор;

 Александрийская православная церковь
 митрополиты Нубийский и Птолемаидский Синесий (Ласкаридис),
 митрополит Центральной Африки Киприан (Пападопулос)
 митрополит Аккрский Евстафий (Эфстафиу);

 Антиохийская православная церковь
 митрополит Халепский Илия (Муауад)
 митрополит Бразильский Игнатий (Ферзли),
 митрополит Толедо-Огайоский Михаил (Шахин);

 Иерусалимская православная церковь
 архиепископ Филадельфийский Епифаний (Папавасилиу)
 профессор Панайотис Трембелас;

 Русская православная церковь
 митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов)
 архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин)
 епископ Зарайский Ювеналий (Поярков);

 Сербская православная церковь
 епископ Жичский Василий (Костич)
 профессор Стоян Гошевич;

 Румынская православная церковь
 митрополит Молдовский Иустин (Моисеску)
 епископ Тырговиштский Анфим (Ника)
 профессор Ливиу Стан;

 Болгарская православная церковь
 митрополиты Сливенский Никодим (Пиперов)
 митрополит Ловчанский Максим (Минков);

 Кипрская православная церковь
 митрополит Пафский Геннадий (Махериотис)
 архимандрит Хрисанф (Сарияннис);

 Элладская православная церковь
 митрополит Ксанфский Антоний (Клаудатос)
 профессор Иоанн Кармирис
 Евангелос Феодору;

 Польская православная церковь
 епископ Белостокский и Гданьский Никанор (Неслуховский)
 протоиерей ;

 Православная церкви в Финляндии (Константинопольский Патриархат)
 архимандрит Иоанн (Ринне).

Литература 
 Алексий I, Патриарх Московский и всея Руси. Митрополиту Халкидонскому Мелитону, Председателю [благословение на труды Всеправославного Совещания в Женеве] // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 7 (ЖМП). стр. 7.
 Алексий I, Патриарх Московский и всея Руси. Святейшему Патриарху Афинагору [согласие именовать Межправославную Комиссию в Женеве IVВсеправославным Совещанием] // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 12 (ЖМП). стр. 5.
 Афинагор, Патриарх Константинопольский. Блаженнейшему Патриарху Московскому Алексию [о переименовании Межправославной Комиссии в Женеве в Всеправославное Совещание] // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 12 (ЖМП). стр. 5.
 Афинагор, Патриарх Константинопольский. Святейшему Патриарху Алексию [о именовании Межправославной Комиссии в Женеве IVВсеправославным Совещанием] // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 12 (ЖМП). стр. 5-6.
 Коммюнике Всеправославного Совещания (Женева, 8-15 июня 1968 года) // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 7 (ЖМП). стр. 49-51.
 Василий [(Кривошеин)], архиепископ Брюссельский и Бельгийский. IVВсеправославное Совещание // Журнал Московской Патриархии. М., 1969. № 1 ЖМП. стр. 45-53.
 Василий [(Кривошеин)], архиепископ Брюссельский и Бельгийский. IVВсеправославное Совещание // Журнал Московской Патриархии. М., 1969. № 2 (ЖМП). стр. 47-52.
 Владимир [(Сабодан)], епископ Звенигородский, представитель РПЦ при ВСЦ. Пятидесятница в Женеве [4-е Всеправославное совещание] // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 10 (ЖМП). стр. 33-34.
 Мелитон, митрополит Халкидонский, Председатель Всеправославного Совещания в Женеве. Его Блаженству Патриарху Московскому и всея Руси Алексию [извещение о начале работы Всеправославного Совещания в Женеве] // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 7 (ЖМП) стр. 6.
 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Заявление на Всеправославном Совещании в Женеве по вопросу об отношении Поместных Православных Церквей к русскому зарубежному церковному расколу // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 7 (ЖМП). стр. 7-8.
 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Речь на Всеправославном Совещании в Женеве 10 июня 1968 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 7 (ЖМП). стр. 51-54.

Примечания 

Июнь 1968 года
Православие